Ива́н Григо́рьевич Шари́й:

 Шарий, Иван Григорьевич (1949—2016) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике.
 Шарий, Иван Григорьевич (род. 1957) — советский и украинский футболист и тренер.